Le nom de Chambre des pairs a été pris, par le passé ou encore aujourd'hui, par des chambres hautes de parlements de monarchies constitutionnelles. Elles contiennent en partie ou en totalité des membres issus de l'aristocratie, avec pour modèle la Chambre des lords britannique.   

  : Chambre des lords, la seule assemblée de ce type encore existante de nos jours.
  : Chambre des pairs (Restaurations, Cent-jours, Monarchie de Juillet)
  : Kizoku'in (Constitution Meiji)
  : Chambre des seigneurs
  : Ordre des Pairs
  : Chambre des lords irlandaise
  : Riddarhuset